Змагання з плавання на 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 7 і 8 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Призери

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи 
Запливи почались о 13:19.

* Кваліфікувався, але відмовився від участі в півфіналі, щоб зосередитись на естафеті 4x100 метрів вільним стилем.

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів вільним стилем (чоловіки)